Die Russischen Squash-Meisterschaften sind ein Wettbewerb zur Ermittlung des nationalen Meistertitels im Squash in Russland. Ausrichter ist der russische Squashverband ().

Sie werden seit dem Jahr 2000 bei den Herren und Damen jährlich ausgetragen. Rekordhalter sind Alexei Sewerinow bei den Herren mit elf Titeln sowie Irina Beljajewa bei den Damen mit acht Titeln.

Russische Meister 
Die Nummern in Klammern hinter den Namen geben die Anzahl der gewonnenen Meisterschaften wieder. Folgende Spieler konnten die Meisterschaft gewinnen:

Weblinks 
 Übersicht aller russischen Meister (russisch)

Einzelnachweise 

!
Squash
Nationale Meisterschaft (Squash)
Erstveranstaltung 2000